GYD – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Baku-Heydar Aliyev (Azerbaigian)
 gyd – codice ISO 639-3 della lingua kayardilt
 GYD – codice valutario ISO 4217 del Dollaro della Guyana, valuta della Guyana